Onderdistrict in Indonesië
 Nunbena (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Nunbena (Kot'olin), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Utara in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Nunbena (Nunbena), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara